Демоти́ческое письмо (устар. энхориальное письмо) — одна из форм египетского письма, применявшихся для записи текстов на поздних стадиях развития египетского языка.

Название 
Название этого вида письма позаимствовано у Геродота (II. 36), который назвал его  — народное письмо. Демотическим называют также определённый период в развитии египетского языка, предшествовавший коптскому, однако не все тексты демотического периода написаны демотическим письмом. Термин димотика употребляется также применительно к современному греческому языку (не имеющему отношения к египетскому). Название демотики по-египетски встречается в 14-й строке иероглифического текста Розеттского камня: sš n s‘j письмо писем.

Происхождение 
Демотика возникла в середине VII века до н. э. в Нижнем Египте в начале правления XXVI (Саисской) династии из курсивной иератики, а затем постепенно вытеснила иератическое письмо из административных и юридических документов и распространилась по всему Египту.

Периодизация 
Демотическое письмо употреблялось около 1200 лет. На протяжении этого времени оно изменялось и развивалось. Историю демотики принято делить на три периода:
 Ранняя демотика (VII в. до н. э. — конец IV в. до н. э.)
 Птолемеевская демотика (V в. до н. э. — I в. до н. э.)
 Римско-византийская демотика (I в. до н. э. — середина V в.)

Последняя известная датированная надпись на стене храма Исиды в Филах помечена 452 г. н. э.:

(1) ns-mt(r)-ˁ3 s3 p3-ˁẖm p3 (2) ḥm-nṯr tp.ṱ n is.t rn n mw.ṱ=f (3) t3-šr.t-n-ns-mt(r) t3 šr.t n wˁb ˁ3 n is.t

(4) ns-mt(r)-ḫm p3 ḥm-ntr 2-nw n is.t

(5) s3 Ḥr-nṱr-ỉt=f

(6) p3 hrw sw 6 ibt 4 3ḫ.(t)

(7) ḥ3.t-sp 169.(t)

Перевод: «(1) Несметаа, сын Паахема, (2) первосвященника Исет, имя его матери (3) Ташретеннесмет, дочери старшего жреца-уаба Исет (4) Несметхема, второго жреца Исет, (5) сына Хорнеджитефа. (6) Сегодня день 6-й, месяц 4-й разлива, (7) год 169-й».

Характерные особенности 
Демотика представляет собой упрощённый скорописный тип письма. Знаки писали горизонтально справа налево. Основные отличия демотики от иератики:
 Сокращение общего числа знаков, всего около 270 (что компенсируется различными пошибами скрибов и сложными лигатурами)
 Увеличение количества лигатур
 Увеличение количества слов, написанных алфавитными знаками
 Первые попытки передачи гласных звуков знаками, обозначающими согласные
Трудность прочтения демотических текстов состоит в том, что один знак, с одной стороны, имеет несколько значений, а с другой — несколько вариантов написания, сильно отличающихся друг от друга.

Тексты, написанные демотикой 
В начальный период развития демотики на ней писали только письма, а также хозяйственные и юридические документы. В эпоху Птолемеев на демотике появляется множество других текстов, среди которых: религиозные, научные, магические, медицинские, административные, а также литературные произведения.
Наиболее известные тексты:
 Поучение Ахншешонка
 Сказания о Сатни-Хемуасе
 Сказания о фараоне Петубастисе
 Канопский декрет (трёхъязычный)
 Мемфисский декрет (Розеттский камень; трёхъязычный)
 Демотический Лейденский магический папирус III в. н. э., который содержит значительное количество коптских элементов и первые попытки фиксации речи ранним коптским письмом. Язык памятника также содержит коптские элементы.
В римский период количество демотических текстов сокращается. Юридические и административные документы стали писать только по-гречески. Встречаются тексты, написанные демотическими знаками вперемежку с греческими буквами, что является переходным этапом к созданию коптского алфавита. Последняя надпись на демотике, найденная на острове Филе, относится к 452 г.

Расшифровка и изучение 
Расшифровка демотического письма началась раньше, чем иероглифического. Большую роль в расшифровке сыграл Давид Окерблад, который в 1802 году верно определил значения 14 знаков в демотической надписи на Розеттском камне. Демотикой также занимался С. де Саси. Затем демотикой долгое время практически не занимались. В XIX веке Г. Бругш издал иероглифическо-демотический словарь, а Э. Ревиллью — основные письменные памятники. В XX веке демотическое письмо изучали , Х. Томпсон, М. Малинин, В. Шпигельберг и В. Эриксен. Последний издал хрестоматию демотических текстов и словарь. Однако полной демотической палеографии до сих пор нет. В 1979 году на международном конгрессе египтологов была принята система транслитерации текстов, написанных демотическим письмом. Она основана на транслитерации иероглифических текстов, которая дополнена тремя новыми знаками, системой передачи лигатур, а также обозначениями окончаний и суффиксальных местоимений. Тем не менее кодировки демотикой через Unicode все ещё не существует. В 2001 году Дж. Джонсон издал новый демотический словарь.

Примечания

Литература 
 Erichsen W. Demotische Lesestücke. Bd. I—II. Leipzig, 1937—1939.
 Unification des systèmes de translittération utilisés en démotique: résultats du colloque // L'Égyptologie en 1979. Vol. 1, Paris, 1982. P. 91-92.
 Johnson J. H. The Demotic Dictionary. Chicago, 2001. 
 Janet H. Johnson: Thus Wrote 'Onchsheshonqy — An Introductory Grammar of Demotic (Third Edition)  Chicago 2000. ISBN 0-918986-76-1 
 Janet H. Johnson: The Demotic Verbal System, Janet H. Johnson  Chicago 1976. ISBN 0-918986-02-8 
 R. S. Simpson: Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees. (Griffith Institute Monographs) Griffith Institute, Ashmolean Museum Oxford 1996 ISBN 0-900416-65-3 
 Vieira, Leonardo Caldas. Egyptian Demotic Guide. Texts, exercises and vocabulary / Leonardo Caldas Vieira. São Paulo, 2008 ix, 255 pages.

Ссылки 
 http://sites.google.com/site/egyptiandemotic/Home/guide-book-files 
 Демотические и абнормальные иератические тексты 
 The American Society of Papyrologists  
 Directory of Institutions and Scholars Involved in Demotic Studies 
 Demotic Texts on the Internet  

История письменности
Консонантные письменности
Фоноидеографические письменности
Египетское письмо
Дешифровка забытых письменностей
Вышедшие из употребления письменные системы